Отто Густав Нюберг (; , Рауталампи Восточная Финляндия — , Улеаборгская губерния, Великое княжество Финляндское) — российский и финляндский государственный деятель, подполковник Российской императорской армии, Улеаборгский губернатор (1873—1879).

Биография

После окончания финской кадетского корпуса в Хамине, служил офицером в Российской императорской армии. Вышел в отставку в чине подполковника.

Вернувшись в Финляндию в 1855 году, занимал важные должности в администрации Великого княжества Финляндского. Был первым руководителем телеграфного департамента Финляндии.

В 1873 году О. Нюберг был назначен губернатором Улеаборгской губернии, на этом посту прослужил до своей смерти в 1879 году.

Был отцом будущего министра обороны Финляндии Карла Эмиля Берга.

Ссылки 
  Nyberg, Otto (1825—1879) 
 [www.geni.com/people/Otto-Gustaf-Nyberg/6000000000582675303]

Улеаборгские губернаторы
Подполковники (Российская империя)
Телеграф